Birdy:

 Birdy (род. 1996) — британская певица, победительница конкурса Open Mic UK.
 Birdy — дебютный студийный альбом певицы Birdy (2011).
 Birdy — саундтрек Питера Гэбриэла для фильма «Птаха» (1985).
 Birdy the Mighty — манга Масами Юки, впервые опубликованная в 1985 году.

См. также